Masos:
 Mas Carreres: mas del municipi d'Ordis (Alt Empordà)
 Mas Carreres: mas del municipi de Sant Gregori (Gironès)
 Mas de Carreres: mas del municipi de Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)
 Entitats de població:
 Mas de Carreres: entitat de població del municipi d'Almoster (Baix Camp)